Милош Ђуричић (Београд, 27. септембар 1983) српски је филмски, телевизијски и позоришни глумац.

Биографија 
Милош Ђуричић је рођен у Београду 27. септембра 1983. године. Глуму је дипломирао на Факултету драмских уметности у Београду, у класи професорке Биљане Машић.

Стално је запослен глумац у Народном позоришту Тимочке Крајине - Центар за културу "Зоран Радмиловић" у Зајечару.

Од 2018-2022. године је био руководилац уметничког сектора позоришта.

Добитник је четири награде за најбољег глумца вечери "Зоранов брк", на фестивалу "Дани Зорана Радмиловића“.

Снимио је бројне ТВ рекламе, а ради и синхронизацију за цртане филмове и рекламе, као и радио драме.

Оснивач је Удружења за бригу о животињама "БЕТА“.

Потпредседник је УО организације Атеисти Србије.

Има двоје деце.

Филмографија 

|-
|2023. ||Од јутра до сутра|| Игор
|-
|2021-2022. ||Коло среће|| Филип Танасијевић
|-
|2020. ||The Outpost|| Орин
|-
|2019. ||Јунаци нашег доба|| Момак у кафани
|-
|2018. ||Kingdom Lost: Pale Princess|| Отац
|-
|2018-2019. ||Истине и лажи|| Борис Стојановић
|-
|2012. ||Слотера Ника за председника|| Милош Ђуричић
|-
|2012. ||Инспектор Нардоне|| Чувар банке
|-
|2012. ||Гавран|| Портир
|-
|2009.||Грех њене мајке|| Светислав
|-
|2008.||Краљевина Србија|| Гаврило Принцип 
|-
|2006.|| Сељаци ||Продавац у возу 
|-
|2006. ||Љубав, навика, паника||Дракче 
|-
|2005. ||Кошаркаши ||Воја
|-
|2004. ||Карађорђе и позориште||Устаник 
|}

Улоге у позоришту

Улоге у синхронизацијама

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Српски глумци
Глумци из Београда
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду
Српски гласовни глумци